Shark Fin ( für Haiflosse) steht für:

 Shark Fin (Viktorialand), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Shark Fin (King George Island), Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln

Siehe auch:
 Haifischflossenberg